Curling smíšených dvojic na Zimních olympijských hrách 2018 byla soutěž hraná v hale Gangneung Curling Centre.

Týmy 
Turnaje smíšených dvojic se účastnilo 8 reprezentací.

Základní skupina

1. kolo 
8. února 2018, 9:05

2. kolo 
8. února 2018, 20:05

3. kolo 
9. února 2018, 8:35

4. kolo 
9. února 2018, 13:35

5. kolo 
10. února 2018, 9:05

6. kolo 
10. února 2018, 20:05

7. kolo 
11. února 2018, 9:05

Tie-break 
11. února 2018, 20:05

Play-off

Pavouk

Semifinále 
12. února 2018, 9:05

O třetí místo 
13. února 2018, 9:05

Finále 
13. února 2018, 20:05

Konečné umístění 

Mezinárodní sportovní arbitráž vyloučila ruského curlera Alexandra Krushelnitského ze zimních her pro pozitivním dopingový test. Oba ruští sportovci poté opustili Jižní Koreu a vrátili bronzové medaile. Norský tým, který prohrál ve hře o 3. místo, byl novým bronzovým medailistou, všechny ostatní týmy si polepšily o jedno místo.

Odkazy

Reference 

Smíšené dvojice